Juliers, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 duché de Juliers, ancien duché du Saint-Empire romain germanique ;
 duchés unis de Juliers-Clèves-Berg, ancienne entité couvrant le Land actuel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la province néerlandaise de Gueldre ;
 province de Juliers-Clèves-Berg, province du royaume de Prusse de 1815 à 1822.

 Adolphe  de Juliers (vers 1370-1437) ;
  ;
 Godefroid de Juliers (vers 905 - après 949) ;
 
 Marie de Juliers-Berg (1491-1543) ;
 Renaud de Juliers ( -1423) ;
 Walram de Juliers ( -1297) ;
 Walram de Juliers (1304-1349), archevêque de Cologne.

Voir aussi 
 Centre de recherche de Jülich/Juliers
 Centre d'émission de Juliers
 Guerre de Succession de Juliers
 Liste des comtes et ducs de Juliers